«Упы́рь» — готическая повесть (рассказ) Алексея Константиновича Толстого, изданная им в 1841 году под псевдонимом Краснорогский. Первое опубликованное произведение писателя.

Сюжет 
«Сюжет повести напоминает русскую матрёшку, одна история вкладывается в другую, а в неё третья». Во время бала дворянину Руневскому бросается в глаза «человек, по-видимому, ещё молодой, но бледный и почти совершенно седой…». Его седина — результат невольного общения с нечистью (аналогия с гоголевским Хомой в «Вие»). Тот сетует, что на бал пришло несколько «беспокойных покойников, на похоронах которых он недавно присутствовал, но которые с удивительной наглостью притворяются живыми, чтобы продолжить свою давнишнюю профессию — сосать кровь из молодых людей и девиц». Он же поясняет Руневскому, как среди гостей определить упыря: «Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щёлкают языком. Это по-настоящему не щёлканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют». Этот же незнакомец, Рыбаренко, позднее рассказывает историю, произошедшую с ним в Италии. История преподносится таким образом, чтобы читатель сам решил, в самом ли деле присутствующие на балу — упыри или же это плод помешательства главного героя.

В сюжете можно выделить три самостоятельные линии, где главными действующими лицами выступают представители разных поколений семьи Островичей: линия Марфа — Амвросий, линия Прасковья Андреевна — Пьетро д ́Урджина и линия Даша — Руневский. Эти линии представляют собой историю проклятия старинной венгерской семьи Островичей.

Отсутствие объективной оценки повествования предлагает читателю выбор среди трёх точек зрения: первой — все события, происходящие с героем, можно объяснить логически (Владимир); второй — абсолютная вера в ирреальное (Рыбаренко); третьей — истинность существования потусторонних сил не может быть однозначно установлена (Руневский).

История создания 
«Упырь» написан частично под влиянием повести «Вампир» Джона Уильяма Полидори, которая была опубликована в русском переводе в Москве в 1828 году. С «Вампиром» Д. У. Полидори «Упырь» Толстого связывает только один сюжетный ход — завязка в обоих произведениях происходит на светском приёме. Ещё в конце 1830-х Толстой написал на подобную тему рассказ «Семья вурдалака», который оставался в рукописи и был опубликован после смерти автора.

Источником вдохновения для повести стали воспоминания Толстого о его пребывании в итальянском городе Комо в 1838 году. Он писал об этом жене в апреле 1872 года, отмечая виллу Ремонди, девушку по имени Пепина и другие детали. 

Впервые Толстой прочитал «Упыря» 9 апреля 1841 года у Владимира Соллогуба, где в числе слушателей повести были В. А. Жуковский и В. Ф. Одоевский. Примерно в то же время и в том же кругу М. Ю. Лермонтов читал свой мистический отрывок «Штосс».

11 мая 1841 года Толстой направил рукопись цензору А. В. Никитенко и через четыре дня получил разрешение на издание повести.

Критика 
Виссариону Григорьевичу Белинскому понравилась повесть. В «Отечественных записках» он благосклонно писал о молодом авторе, отмечая, что тот «носит на себе все признаки ещё слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем».

«Упырь» — произведение фантастическое, но фантастическое внешним образом: незаметно, чтоб оно скрывало в себе какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастические создания Гофмана; однако ж оно может насытить прелестью ужасного всякое молодое воображение, которое, любуясь фейерверком, не спрашивает: что в этом и к чему это? Не будем излагать содержания «Упыря»: это было бы очень длинно, и притом читатели не много увидели бы из сухого изложения. Скажем только, что, несмотря на внешность изобретения, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, уменье сделать из своих лиц что-то вроде Характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на «слог», словом — во всём отпечаток руки твердой, литературной, — все это заставляет надеяться в будущем многого от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают своё дело, а в авторе «Упыря» — повторяем — есть решительное дарование.

В 1890 году повесть была переиздана с предисловием Владимира Соловьёва, в котором он охарактеризовал рассказ как «удивительно-сложный фантастический узор на канве обыкновенной реальности». Мыслитель сделал акцент на художественных и поэтических достоинствах произведения, которое в левых кругах было принято рассматривать в качестве сатиры на светское общество, где «приняты» и пользуются уважением выходцы с того света.

Экранизации 
 «Упырь» (1967, Польша, реж. С. Ленартович)
 «Пьющие кровь» (1991, СССР, реж. Е. Татарский)

Ссылки
 Первое издание

Примечания 

Произведения Алексея Константиновича Толстого
Повести на русском языке
Повести 1841 года
Вампиры в литературе